Universitat de Pequín (de l'acrònim en anglès Peking University), universitat pública amb seu a Pequín, a la Xina
 Fenilcetonúria (del seu nom en anglès Phenylketonuria), malaltia genètica que provoca la impossibilitat de metabolitzar la fenilalanina